Mystique – fikcyjna postać ze świata Marvel Comics, występująca w komiksach X-Men
 Mercury Mystique – samochód osobowy produkowany w latach 1995-2000